Jméno Radslavice nese více obcí:
 Radslavice (okres Přerov) — obec v okrese Přerov
 Radslavice (okres Vyškov) — obec v okrese Vyškov
 Horní Radslavice — obec v okrese okrese Žďár nad Sázavou

…nebo částí obcí:
 Radslavice (Neveklov) — část obce Neveklov v okrese Benešov
 Dolní Radslavice — část obce Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy